Graveur peut faire référence à :
 un graveur, une personne qui réalise des gravures ;
 un graveur, un périphérique informatique permettant d'inscrire des données sur un support CD/DVD (disque optique numérique).